Берёзово или Березово — топоним:

Белоруссия 
 Березово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Березово — деревня в Веркудском сельсовете Ушачского района Витебской области.
 Березово — деревня в Глыбоченском сельсовете Ушачского района Витебской области.
 Березово — деревня в Вилейском районе Минской области.

Казахстан 
 Берёзово — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
Алтайский край
 Березово — село в Солонешенском районе.
 Березово — село в Солтонском районе.

Архангельская область
 Березово — деревня в Вельском районе.

Белгородская область
 Берёзово — хутор в Белгородском районе.

Вологодская область
 Березово — деревня в Белозерском районе.
 Березово — деревня в Великоустюгском районе.
 Березово — деревня в Кирилловском районе.
 Березово — деревня в Зеленцовском сельском поселении Никольского района.
 Березово — деревня в Пермасском сельском поселении Никольского района.
 Березово — деревня в Нюксенском районе.

Воронежская область
 Берёзово — хутор в Лискинском районе.
 Берёзово — село в Острогожском районе.
 Берёзово — село в Павловском районе.
 Берёзово — село в Подгоренском районе.
 Берёзово — село в Рамонском районе.

Забайкальский край
 Березово — село в Нерчинском районе.

Ивановская область
 Березово — деревня в Вичугском районе.

Калининградская область
 Березово — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Березово — деревня в Спас-Деменском районе.

Кемеровская область
 Берёзово — село в Кемеровском районе.
 Берёзово — село в Новокузнецком районе.
 Берёзово — село в Промышленновском районе.

Кировская область
 Березово — село в Юрьянском районе.

Костромская область
 Берёзово — деревня в Галичском районе.

Курганская область
 Березово — деревня в Белозерском районе.
 Березово — село в Куртамышском районе.
 Березово — село в Шумихинском районе.

Курская область
 Березово — село в Горшеченском районе.

Ленинградская область
 Берёзово — посёлок в Приозерском районе.

Марий Эл
 Березово — деревня в Горномарийском районе, Микряковское сельское поселение.
 Березово — деревня в Горномарийском районе, Пайгусовское сельское поселение.

Мордовия
 Березово — посёлок в Теньгушевском районе.

Нижегородская область
 Берёзово — деревня в Сокольском районе.

Новосибирская область
 Березово — село в Маслянинском районе.

Омская область
 Березово — деревня в Крутинском районе.

Пермский край
 Березово — деревня в Кунгурском районе.
 Березово — деревня в Очёрском районе.
 Березово — деревня в Чердынском районе.

Псковская область
 Берёзово — деревня в Дедовичском районе.
 Березово — деревня в Невельском районе.

Рязанская область
 Берёзово — село в Клепиковском районе.
 Берёзово — село в Михайловском районе.
 Берёзово — село в Пронском районе.
 Берёзово — село в Ряжском районе.
 Берёзово — село в Шиловском районе.

Саратовская область
 Берёзово — село в Пугачёвском районе.

Свердловская область
 Березово — деревня в Туринском районе.

Тверская область
 Березово — деревня в Андреапольском районе.
 Березово — деревня в Осташковском районе.

Тульская область
 Берёзово — деревня в Белёвском районе.
 Берёзово — село в Венёвском районе.
 Берёзово — деревня в Дубенском районе.
 Березово — село в Одоевском районе.
 Березово — село в Суворовском районе.

Челябинская область
 Березово — посёлок в Красноармейском районе.

Чукотский автономный округ
 Берёзово — покинутое село в Анадырском районе.

Ханты-Мансийский автономный округ
 Берёзово — посёлок городского типа в Берёзовском районе.

Украина 
 Берёзово — село в Хустском районе Закарпатской области.

См. также